Рэй Фэйр (англ. Ray C. Fair; *4 октября 1942, Фресно, шт. Калифорния) — американский экономист.

С 1960 по 1964 годы учился в колледже Фресно Стейт (бакалавр); доктор философии (1968) Массачусетского технологического института.

С 1968 по 1974 год — Assistant Professor, факультет экономики Принстона, в 1977 году — приглашённый профессор (Visiting Associate Professor) факультета экономики Массачусетского технологического института

С 1974 года преподаёт в Йельском университете (профессор с 1979), с 2000 года исследователь Международного центра финансов в Йеле.

Дочь — экономист Эмили Остер.

Основные произведения 
 «Проверка макроэкономических моделей» (Testing Macroeconometric Models, 1994, ISBN 978-0-674-87503-6);
 «Принципы экономической науки» (Principles of Economics, 1996, ISBN 978-0-13-144234-4, в соавторстве с К. Кейсом).
 Estimating How the Macroeconomy Works (ISBN 978-0-674-01546-3)
 Predicting Presidential Elections and Other Things (ISBN 978-0-8047-4509-3)

Ссылки 
 Страница Р. Фэйра на сайте Йельского университета
 Ray C. Fair Интервью New York Times Magazine

Выпускники Университета штата Калифорния в Фресно
Преподаватели Йельского университета
Действительные члены Эконометрического общества